Sitwell ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Wilmot-Sitwell (* 1961), englischer Investmentbanker
 Edith Sitwell (1887–1964), britische Dichterin
 George Sitwell (1860–1943), britischer Parlamentarier und Sachbuchautor, Vater von Osbert und Edith Sitwell.
 Nigel Sitwell (1935–2017), englischer Naturschützer und Autor
 Osbert Sitwell (1892–1969), britischer Schriftsteller
 Sacheverell Sitwell (1897–1988), britischer Schriftsteller